Экспози́ция ( «выставление <напоказ>; изложение»):

 Экспозиция (выставка) — выставление на показ предметов искусства.
 Экспозиция (литературоведение) — часть произведения, которая рассказывает о действующих лицах и действиях (предшествует и запускает начало развёртывания единиц структуры произведения).
 Экспозиция (музыка) — раздел музыкального произведения, в котором показываются основные музыкальные темы и происходит зарождение последующих событий.
 Экспозиция (психотерапия) — одна из форм поведенческой психотерапии.
 Экспозиция (фото) — количественная величина результата воздействия освещения на светочувствительный материал, характеризующая его степень пригодности для показа после проявления.
 Многократная экспозиция
 Экспозиция (радиация) — количественная величина результата воздействия света на воздух, характеризующая величину облучения через степень его ионизации.
 Экспозиция склона — одна из морфометрических характеристик рельефа, характеризующая пространственную ориентацию элементарного склона (степень направления на восток).
 Экспозиция (обеззараживание) — продолжительность контакта токсического вещества с вредным организмом.
 Экспозиция — фильм 2013 года американского режиссёра Гордона Вентерса.